Aurora Airlines lahko pomeni:

 Aurora Airlines, nekdanja slovenska letalska družba
 Aurora, ruska letalska družba